Ballweg ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Ballweg (1901–1960), deutscher Landrat
 Matthias Ballweg (* 1985), deutscher Manager und Vorsitzender der Sektion Oberland des Deutschen Alpenvereins
 Michael Ballweg (* 1974), deutscher Unternehmer und Aktivist
 Ottmar Ballweg (1928–2019), deutscher Jurist und Philosoph
 Ulrike Ballweg (* 1965), Fußballspielerin und Fußballtrainerin